Jewłasze – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie janowskim
 Jewłasze – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim